Glöckner, Gloeckner, Glockner:
 Michael Glöckner (* 1969, Ehingen an der Donau), en tysk tävlingscyklist
 Phoebe Gloeckner (* 1960, Philadelphia), en amerikansk serieskapare

 Grossglockner
 Glocknerwand

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken